Neubauer steht für:
 Neubauer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Neubauer (Agrarreform), Person, die im Zuge der Bodenreform landwirtschaftlichen Besitz erhielt
 Neubauer-Zählkammer, Gerät zur Ermittlung von Zellzahlen in Zellkulturen oder Blutproben
 (8634) Neubauer, Asteroid des Hauptgürtels

Neubauer ist der Name folgender Orte:
 Neubauer (Ochsenhausen), Ortsteil von Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Neubauer (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil von Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Neubauer (Bad Wurzach), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Neubauer (Chieming), Ortsteil von Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neubauer (Rudelzhausen), Ortsteil von Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Neubaur
 Neugebauer